

Geografia
 Sina – villaggio iraniano nel distretto rurale di Hombarat 
 Sina – città della provincia di San Antonio de Putina, Perù
 Debre Sina – città dell'Etiopia situata nella zona del Semien Uollo, nella regione degli Amara
 Distretto di Sina – distretto della provincia di San Antonio de Putina, Perù
 Picco Ibn Sina – montagna al confine tra Tagikistan e Kirghizistan

Onomastica

 Sina – nome proprio di persona tedesco femminile

Persone
 Sina – cantante svizzera
 Elvis Sina – ex calciatore albanese
 Ibn Sinā, noto come Avicenna – medico, filosofo, matematico, logico e fisico persiano
 Jaren Sina – cestista kosovaro
 Mergin Sina – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Pich Sina – calciatore cambogiano

Altro
 Sina-1 – satellite artificiale israeliano 
 Sina Corp – azienda tecnologica cinese